Caligula – album di Lingua Ignota del 2019
 Caligula – anime del 2018
 Caligula – film per la televisione del 1966 diretto da Ludwig Cremer
 Caligula – genere di Saturniidae

Pagine correlate 
Caligola (disambigua)